San Isidro del Palmar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Isidro del Palmar, Oaxaca, ort, Santa María Tonameca, 
 San Isidro del Palmar, Guanajuato, ort, Celaya, 

Robotskapade Mexikoförgreningar